Név:
 Baksa, férfikeresztnév;
 Baksa, magyar családnév

Települések
 Baksa, község Baranya megyében, Magyarországon;
 Magyarbaksa (Bocşiţa), falu Szilágy megyében, Romániában;
 Oláhbaksa (Bocşa), községközpont Szilágy megyében, Romániában;
 Koksóbaksa (Kokšov-Bakša), község Kassa-környéki járásban, Szlovákiában;
 Szentistvánbaksa, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Magyarországon;
 Zalabaksa, község Zala megyében, Magyarországon;
 Baksaháza, község Nógrád megyében, Magyarországon;

Történelem
 Baksa nemzetség, Árpád-kori nemzetség;